Kily es el apodo de:
  Esteban Restrepo: joven de 16 años de edad expositor del stunt [pikes en moto]; uno de los deportes más practicados en Medellín. [Colombia] 

 Cristian González: Exfutbolista argentino.
 David Álvarez Aguirre: Futbolista ecuatoguineano (nacido en España), actualmente militante de la Unión Popular de Langreo (España).
 Enrique Gil Calderón: Director coral ecuatoriano, fundador desde 1972 del Festival Internacional de Coros El Canto Coral Hermana A Los Pueblos.